Die Begriffe Adaption bzw. Adaptation (von Altlateinisch adaptare „anpassen“: Ersteres als Substantivierung des Verbs, Zweites vom Mittellateinischen Substantiv „Adaptatio“, auch „Anpassungsvermögen“) werden in folgenden Zusammenhängen verwendet:

Adaption
 Adaption (Abhängigkeitserkrankungen), eine rehabilitative Behandlungsform
 Adaption (Akustik), Anpassung der Hörempfindlichkeit bei einem Dauersignal
 Adaption (Literatur), die Umarbeitung eines literarischen Werks
 Filmadaption, die Neuverfilmung oder Wiederverfilmung eines Filmes oder einer literarischen Vorlage
 Musicaladaption, Umarbeitung eines Werks zum Musical 

Adaptation
 Adaptation (Auge), Anpassung des Sinnesorgans Auge an Helligkeitsunterschiede im Gesichtsfeld
 Adaptation (Evolution), in der Biologie und Evolutionstheorie Fachbegriff für evolutionäre Anpassung
 Adaption (Informationstechnik), Anpassung von Hardware, Software oder Daten
 Adaptation (Klimawandel), Anpassung an die Folgen der menschengemachten globalen Erwärmung
 Adaptation (Sensorik), verminderte Sensibilität eines Sinnesorgans als Folge konstanter Stimulation
 Adaptation (Testtheorie), Anpassung eines psychologischen Tests an eine andere Sprache und Kultur

 Als Eigenname:
 Adaptation, Originaltitel von Adaption – Der Orchideen-Dieb, US-amerikanischer Spielfilm (2002)

Das Adjektiv adaptiv („auf Anpassung beruhend“) steht für:
 Adaptive Optik, eine Technik zur Verbesserung der Darstellungsqualität optischer Systeme
 Adaptive Regelung, eine technische Regelung, die ihre Parameter an den Prozess anpassen kann
 Adaptronik (Kunstwort aus adaptiv und Elektronik), eine interdisziplinäre Wissenschaft

Siehe auch:
 Anpassung (Begriffsklärung)
 Adaptionen (Album), Musikalbum der Band Electra
 Adaptation Fund der Vereinten Nationen
 Fitness (Biologie) (zum Adaptationswert)
 Adaptiv (DJ-Duo), deutsches Künstler-Duo